Lee este un prenume folosit de ambele sexe:

 Lee Grant, actriță americană de film
 Lee Haney, culturist profesionist american
 Lee Aaron, cântăreață și compozitoare de origine canadiană
 Lee Krasner a fost soția pictorului expresionist Jackson Pollock
 Lee Wallard, pilot de curse auto american
 Lee Marvin, actor american de film
 Lee Carsley, jucător de fotbal irlandez 
 Lee Child, scriitor britanic de thriller
 Lee Kuan Yew, fondatorul statului Singapore modern
 Lee Myung-bak, președinte al Coreei de Sud din 2008
 Lee De Forest, inventator american
 Lee Van Cleef, actor american de film
 Lee J. Cobb, actor evreu-american de film

Vezi și 
 Lee
 Lee (nume de familie)